Pittich steht für:
 Eduard Pittich (1940–2018), slowakischer Astronom
 (5768) Pittich, Asteroid des Hauptgürtels